Monte Hermoso peut désigner :

 Monte Hermoso, localité argentine située dans le  homonyme, dans la province de Buenos Aires ;
 Monte Hermoso,  argentin situé dans la province de Buenos Aires.